Финал Кубка Шотландии по футболу 2013 года — финальный поединок розыгрыша Кубка Шотландии сезона 2012/13, в котором встретились клубы «Селтик» и «Хиберниан». Матч состоялся 26 мая 2013 года на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго.

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 
 Протокол матча на Soccerway.com

2013
Матчи ФК «Хиберниан»
Матчи ФК «Селтик»
Футбол в Европе в 2013 году
События 26 мая
Май 2013 года
Спортивные соревнования в Глазго
Спорт в Шотландии в 2013 году